Игорь Лобанов:
 Лобанов, Игорь Иванович (1919—1999) — советский турбиностроитель, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 Лобанов, Игорь Владимирович (род. 1969) — российский рок-музыкант, участник Олимпийских игр 1992 года, лидер группы «Слот».